Adam Larsson (né le  à Skellefteå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Skellefteå AIK il débute dans l'Elitserien en 2009. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné au , en  par le Lokomotiv Iaroslavl. Il est choisi au premier tour, en quatrième position par les Devils du New Jersey au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Le , il signe un contrat de six saisons avec les Devils pour un salaire annuel de 4,1 millions de dollars.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton contre Taylor Hall.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Parenté dans le sport 
Son père Robert a été repêché par les Kings de Los Angeles au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1988 au sixième tour en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 49|| 4|| 13|| 17|| 18|| 11|| 0|| 1|| 1|| 31
|-
| 2010-2011|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 37|| 1|| 8|| 9|| 41|| 17|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey || LNH || 65 || 2 || 16 || 18 || 20 || 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 33 || 4 || 15 || 19 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 37 || 0 || 6 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 26 || 1 || 2 || 3 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 33 || 3 || 16 || 19 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 64 || 3 || 21 || 24 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 82 || 3 || 15 || 18 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 79 || 4 || 15 || 19 || 55 || 13 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 63 || 4 || 9|| 13 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||82 ||3 ||17 ||20 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton  || LNH ||49 ||1 ||5 ||6 ||35 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton|| LNH || 56 || 4 || 6 || 10 || 24 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 82 || 8 || 17 || 25 || 55 || - || - || - || - || -

| 685 || 33 || 129 || 162 || 402 || 24 || 3 || 6 || 9 || 10

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left| Suède U18|| align="left"|Championnat du monde -18 ans ||6||0||2||2||4||+4|| align="left"| 
|-
| 2010 || align=left| Suède U20|| align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| +3|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align=left| Suède U18|| align="left"|Championnat du monde -18 ans || 5|| 2|| 1|| 3|| 12||+2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align=left| Suède U20|| align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| +4|| align="left"| 
|-
| 2016|| align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 || -3 || align=left|
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||2 ||3 ||10 ||+13 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 8 || +6 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
 2010 : nommé meilleur défenseur

Références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Kraken de Seattle
Champion du monde de hockey sur glace